Бестау — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бестау — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Бестау — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2019 году.